Kvarteret Tigen finns i flera svenska städer:

 Kvarteret Tigern, Söderhamn
 Kvarteret Tigern, Stockholm